Wide-field Infrared Survey Explorer
Windows Interface Source Environment
WISE Campaign, an initiative to encourage women into science and engineering
Work improvement in small enterprises, a programme for improvement of occupational health-and-safety conditions
World Information Service on Energy, an international anti-nuclear network based in Amsterdam
World Innovation Summit for Education, a global forum based in Doha, Qatar
World Institute of Scientology Enterprises, a Church of Scientology organization

Vidi 
Wise